Orehovica je lahko:


Naselje

Slovenija 

 Orehovica, Občina Šentjernej
 Orehovica, Občina Vipava
 Orehovica, Občina Zagorje ob Savi

Hrvaška 

 Orehovica, Občina Bedekovščina
 Orehovica, Občina Orehovica
 Orehovica, Mesto Reka

Vodotok 

 Orehovica, pritok potoka Medija v Zasavju